Görke ist der Name folgender Orte:
 Görke (Dargen), Ortsteil der Gemeinde Dargen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland
 Görke (Postlow), Ortsteil der Gemeinde Postlow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland
 Görke, ehemals im Kreis Cammin, Ortsteil der Gmina Kamień Pomorski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Górki (Kamień Pomorski)
 Görke, ehemals im Kreis Greifenberg, Ortsteil der Gmina Gryfice in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Górzyca (Gryfice)

Görke ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Görke (1923–1992), deutscher Schauspieler
 Bianca Görke (* 1967), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Christian Görke (* 1962), deutscher Politiker (Die Linke)
 Johanna Görke (* 1942), deutsche Malerin und Grafikerin
 Roger Görke (* 1957), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Thorsten Görke (* 1976), deutscher Fußballspieler

Görke ist der Name folgender Produkte und Unternehmen:
 Fritz Görke Kleinautobau, ein ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:
 Goerke
 Goehrke
 Görcke
 Görike